

События 
 Теодорик II сверг Теодеберта.
 612—613 — Король Австразии Теодорик II.
 Колумбан покинул Брегенц и перебрался в Италию.
 Колумбан основал монастырь в Боббьо в Ломбардии.
 612—620 — Король вестготов Сисебут.
 Май — Смерть Евдокии, жены Ираклия, при родах. Сентябрь — Женитьба Ираклия на своей племяннице Мартине.
 Взятие персами Мелитины.
 Персы завоёвывают Каппадокию.
 612—615 — Взятие Салоны аварами и славянами.
 Корейское государство Когурё отразило завоевательный поход китайской Суйской династии.
 Большая китайская армия вторглась в Когурё. Войска Силлы и Пэкче нападают на Когурё с юга. Однако войска Когурё под руководством Ылчи Мун Дока отражают нападение. Восстания в Китае заставляют императора Ян Гуана повернуть назад.

Родились 
 Абу Саид аль-Худри (ум. 693) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Анас ибн Малик (ум. 712) — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Вальдетруда (ум. 688) — святая Римско-католической церкви.
 Константин III Ираклий (ум. 641) — византийский император (февраль—май 641).
 Эугейн ап Бели (ум. 645) — король Альт Клуита (640—645).

Скончались 
 Аэд Уариднах (род. VI в.) — король Айлеха и верховный король Ирландии (604—612).
 Берта Кентская (род. 539) — королева Кентская, жена Святого Этельберта.
 Гундемар (род. VI в) — король вестготов (610—612).
 Евдокия (род. 580) — византийская императрица, жена Ираклия I.
 Коналл Лаэг Брег (род. VI в.) — король Бреги (604—612).
 Секунд Трентский (род. 587) — церковный деятель Лангобардского королевства, аббат и историк.
 Теодеберт II (род. 587) — король Австразии (596—612).
 Флорентина из Картахены (род. VI в.) — святая Римско-католической церкви, сестра Исидора Севильского.

См. также